Capodichino - Aeroporto sarà una stazione della linea 1  della metropolitana di Napoli, situata nei pressi dell'aeroporto di Napoli-Capodichino.

La nuova stazione della metropolitana ridisegna l'accesso all'aeroporto con percorsi pedonali coperti e una rete capillare di strade, connessa alla zona parcheggio. Il progetto caratterizza l'aerostazione con la grande copertura rotonda traslucida che permette alla luce naturale di penetrare dall'alto nel profondo pozzo centrale. Il percorso verticale si anima con il movimento dei viaggiatori: gli ascensori e la spirale delle scale mobili orientano e distribuiscono i flussi di arrivi e partenze.

Il 15 dicembre 2013 è stato approvato dal CIPE un finanziamento da 650 milioni di euro per la tratta Garibaldi-Capodichino Aeroporto, con le fermate intermedie Centro Direzionale, Tribunale e Poggioreale.

L'ultimazione dei lavori, inizialmente prevista dal CIPE per il 2018, avverrà non prima del 2025.

Servizi
La stazione disporrà di:
  Fermata autobus

Note 

Stazioni della metropolitana di Napoli
Napoli